El Refugio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Veinte de Noviembre, Tula, 
 El Refugio, Tamaulipas, Victoria, 
 El Refugio, General Zaragoza, 
 El Refugio, Sinaloa, Ahome, 
 El Refugio, Lerdo, 
 El Refugio, Matamoros, 
 El Refugio, General Simón Bolívar, 
 El Refugio y el Reparo, ort, Nuevo León, Doctor Arroyo, 
 El Refugio de Ábrego, ort, Zacatecas, Fresnillo, 
 El Refugio, Nayarit, Ruíz, 
 El Refugio, Purísima del Rincón, 
 El Refugio, Tala, 
 El Refugio, Tizapán el Alto, 
 El Refugio, Villa Hidalgo, 
 El Refugio, Ayutla de los Libres, 
 El Refugio, Tlajomulco de Zúñiga, 
 El Refugio, Lagos de Moreno, 
 El Refugio, Durango kommun, 
 El Refugio, delstaten Mexiko, Ixtapan de la Sal, 
 El Refugio, Pátzcuaro, 
 El Refugio, Linares, 
 El Refugio, Chilapa de Álvarez, 
 El Refugio, Aguascalientes, Jesús María, 
 El Refugio, Tampacán, 
 El Refugio, Sayula de Alemán, 
 El Refugio, Tapachula, 
 El Refugio, San Francisco del Rincón, 
 El Refugio, Baja California, Playas de Rosarito, 
 El Refugio, Salvatierra, 
 El Refugio, Pinal de Amoles, 
 El Refugio (södra San Luis de la Paz kommun), 
 El Refugio, Zentla, 
 El Refugio (östra San Luis de la Paz kommun), 
 El Refugio, Campeche, Calakmul, 
 El Refugio, Dolores Hidalgo, 
 El Refugio, Chilón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar